Wilhelm von Buddenbrock ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Dietrich von Buddenbrock (1672–1757), deutscher Generalfeldmarschall
 Wilhelm Ernst von Buddenbrock (1715–1760), deutscher Major